«Work It Out» — сингл 2002 року американської співачки Бейонсе. Взятий з альбому Dangerously in Love і Austin Powers in Goldmember OST.

Чарти

Формати і трек-лісти 

Пісні Бейонсе
Сингли 2002